Населені пункти в Чехії:

 Ломниці (Соколов)
 Ломниці (Брунталь)
 Ломниці (Брно-околиця)